Mikael Blomkvist och liknande namn kan syfta på

 Mikael Blomkvist – fiktiv person i Stieg Larssons Millennium-trilogi
 Mikael "Micke" Blomqvist – sångare och gitarrist i punkbandet Asta Kask
 Michael Blomqvist – svensk röstskådespelare